Brunnenstraße 8 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Brunnenstraße 8 (Gunzenhausen), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Brunnenstraße 8 (Obergrombach), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg